Trojaans paard (computers), een ongewenst computerprogramma
Trojan (Bulgarije), een plaats in Bulgarije
Trojan (bedrijf), een historisch merk auto's en motorfietsen
Trojan Records, een Brits platenlabel, gespecialiseerd in ska, rocksteady en reggae 
Trojan (raceteam), een Brits Formule 1-raceteam

Personen met de achternaam Trojan
Carlo Trojan, een Nederlands ambtenaar
Erwin Trojan, een Tsjechisch componist en dirigent
Václav Trojan, een Tsjechisch componist en dirigent

Zie ook
Trojaan (doorverwijspagina)
Troje
Paard van Troje
Saint-Trojan, een gemeente in het Franse departement Gironde